Thomas Collins (1732-1789) était un avocat américain qui fut le gouverneur du Delaware.
 Thomas H. Collins est le commandant à la retraite de la garde côtière américaine.
 Thomas Christopher Collins (1947-), est l'archevêque de Toronto.